Markos Botzaris (Μάρκος Μπότσαρης) – patriota greco
 Botzaris – stazione della metropolitana di Parigi